Arie den Hartog (wielrenner); voormalig Nederlands wielrenner (1941-2018) 
 Arie den Hartog (burgemeester); voormalig burgemeester Geertruidenberg (*1923)